

Лоувілл — місто, штат Нью-Йорк
 Лоувілл — місто, штат Вісконсин
 Лоувілл — селище, штат Нью-Йорк